Runnebaum ist der Familienname folgender Personen:

 Ingo B. Runnebaum (* 1960), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Benno Runnebaum (* 1933), deutscher Gynäkologe, Geburtshelfer und Reprodkutionsmediziner